DieHard 500 kan avse:

 DieHard 500 (vårrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1998-2000 och på Talladega Superspeedway.
 DieHard 500 (höstrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1990-1997 på Talladega Superspeedway.